El Conchal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Conchal, Veracruz, Alvarado, 
 El Conchal, Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar